Treffner steht für:

 Hugo Treffner (1845–1912), estnischer Publizist und Pädagoge
 Treffner (Gemeinde Admont), Ortsteil von Admont, Bezirk Liezen, Steiermark